Astropis může být:

 Astropis (planetka) – planetka č. 59800
 Astropis (časopis) – český astronomický časopis